Zawody na dystansie 400 m stylem dowolnym mężczyzn podczas 16. Mistrzostwa Świata w Pływaniu rozegrano w dniu 2 sierpnia 2015 r. na stadionie Kazań Ariena w Kazaniu. Na starcie stanęło 68 pływaków z 58 krajów. Złoty medal zdobył reprezentant Chin, Sun Yang, srebrny Brytyjczyk James Guy, a brązowy Kanadyjczyk Ryan Cochrane.

Terminarz

Rekordy 
Źródło:

Tło

Liderzy światowego rankingu 
W tabeli umieszczono zawodników z najlepszymi rezultatami uzyskanymi w 2015 r., do dnia rozpoczęcia mistrzostw świata.

Wyniki

Eliminacje 
Eliminacje rozegrano 2 sierpnia o godzinie 9:48 czasu lokalnego.

Finał 

Finał został rozegrany 2 sierpnia o godzinie 17:42 czasu lokalnego.

Przypisy 

Pływanie na Mistrzostwach Świata w Pływaniu 2015